Hôtel de la Monnaie bezeichnet
 Hôtel de la Monnaie (Château-Landon), Département Seine-et-Marne
 Hôtel de la Monnaie (Nancy), Département Meurthe-et-Moselle
 Hôtel de la Monnaie (Nevers), Département Nièvre
 Hôtel de la Monnaie (Périgueux), Département Dordogne
 Hôtel de la Monnaie (Tours), Département Indre-et-Loire
 Hôtel de la Monnaie (Vic-sur-Seille), Département Moselle

Siehe auch
 Hôtel des Monnaies de Cluny
 Monnaie de Paris